Carlos Pimenta pode referir-se a:
Carlos Pimenta (ator), ator português
Carlos Pimenta (político), político português
Carlos Welth Pimenta de Figueiredo, político brasileiro

Desambiguação